Доронино — название населённых пунктов в России:

 Доронино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Доронино — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Доронино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Доронино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Доронино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Доронино — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Доронино — деревня в Тевризском районе Омской области.
 Доронино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Доронино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Доронино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Доронино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.